Příjmení Berk nosí více různých osob:

 Ata Berk (1923–1988) – německý jazzový bubeník
 Dick Berk (1939–2014) – americký jazzový bubeník
 Sander Berk (* 1979) – nizozemský atlet

ostatní
 berk (jednotka) – dřívější označení dynamického metru 
 Berk (Dolní Bělá) – osada v obci Dolní Bělá v okrese Plzeň-sever
 Třída Berk – třída protiponorkových fregat tureckého námořnictva

Související články 
 Berg
 Berka
 Berky
 Berkovec

Rozcestníky - příjmení